Фроловка:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Фроловка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Фроловка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Фроловка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Фроловка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Фроловка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Фроловка — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Фроловка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Фроловка — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Фроловка — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Фроловка — село в Целинном районе Курганской области.
 Фроловка — хутор в Курском районе Курской области.
 Фроловка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Фроловка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Фроловка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Фроловка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Фроловка — село в Партизанском районе Приморского края.
 Фроловка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Фроловка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Фроловка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Фроловка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Фроловка — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.

Украина 
 Фроловка — село в Мироновском районе Киевской области.

Реки 
Фроловка (приток Ламы) — в Московской области.
Фроловка (приток Тиги) — в Томской области.
Фроловка (приток Лузы)

Другое
Фроловка (ружьё)